Села:
 Самари — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район
 Самари — Полтавська область, Шишацький район

Інше
 Самари — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Білоруссю

Див. також 
 Самари-Оріхові